Lawton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lawton Township (Ramsey County, North Dakota)
 Lawton Township (Blaine County, Oklahoma)
 Lawton Township (Comanche County, Oklahoma)